HV:
 HV — МтДНК гаплогруппа.
 HV — обозначение твёрдости по методу Виккерса.